Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2008 je dvanajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 9. marcem 2008 v dvorani Palacio Velódromo Luis Puig v Valencija, Španija. Udeležilo se ga je 574 atletov iz 147-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (9)
 (2)
 (1)
 (7)
 (4)
 (9)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (13)
 (1)
 (1)
 (6)
 (1)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (11)
 (2)
 (1)
 (1)

 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (11)
 (1)
 (13)
 (2)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (3)
 (6)
 (1)
 (1)
 (2)
 (12)
 (1)
 (1)
 (16)
 (2)
 (28)
 (5)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (13)
 (13)
 (5)
 (1)
 (5)
 (7)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (5)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

 (5)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (6)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (15)
 (7)
 (2)
 (4)
 (13)
 (47)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)

 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (4)
 (5)
 (1)
 (3)
 (23)
 (2)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (16)
 (1)
 (49)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2008
2008 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Valenciji